Араду:
 Араду — село в Закавказье
 Араду — платформа Абхазской железной дороги